Tomáš Balúch (né le  à Poprad en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel Slovaque de hockey sur glace devenu entraîneur.

Carrière de joueur 
En 1996, il débute en Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Saguenéens de Chicoutimi. En 1999, il commence sa carrière professionnelle aux River Otters du Missouri en United Hockey League. De 2001 à 2005, il évolue à l'Université de Moncton en Sport interuniversitaire canadien. Puis, il arrive en Ligue Magnus chez les Diables Rouges de Briançon. Il est aligné en première ligne avec Edo Terglav et Martin Filip mais voit sa saison se terminer rapidement à la suite d'une blessure au genou. Il est remplacé par le joker médical Justin Kinnunen. Il voit ses coéquipiers s'incliner en finale de la Coupe de France de hockey sur glace 2006 contre Dijon. En 2006, il part avec Jean-François Jodoin à l'ASG Angers. Les Ducs remportent la Coupe de France de hockey sur glace 2006-2007. Les Ducs s'inclinent trois victoires à deux en finale de la Ligue Magnus 2009-2010 contre les Dragons de Rouen.

Trophées et honneurs personnels 
 2007-2008 : sélectionné dans l'équipe des meilleurs étrangers pour le Match des étoiles de la Ligue Magnus en remplacement de son coéquipier Éric Fortier indisponible.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| rowspan=2|1996-1997 ||Saguenéens de Chicoutimi ||LHJMQ ||49||11||16||27||37||  ||  ||  ||  ||  
|-
|Faucons de Sherbrooke ||LHJMQ ||22||4||11||15||18||3||0||2||2||2
|-
| rowspan=2|1997-1998 ||Faucons de Sherbrooke ||LHJMQ ||23||6||14||20||24||  ||  ||  ||  ||  
|-
| Tigres de Victoriaville ||LHJMQ ||14||3||4||7||18||6||0||1||1||4
|-
|1998-1999 ||Tigres de Victoriaville ||LHJMQ ||39||15||21||36||29||6||0||0||0||0
|-
|1999-2000 ||River Otters du Missouri ||UHL ||65||12||24||36||51||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2000-2001 ||Knights de New Haven ||UHL ||17||5||5||10||6||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2000-2001 ||HK SKP PS Poprad ||Extraliga ||6||1||4||5||4||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2001-2002 ||Aigles Bleus de l'Université de Moncton ||SIC ||28||21||21||42||10||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2002-2003 ||Aigles Bleus de l'Université de Moncton ||SIC ||27||13||12||25||56||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2003-2004 ||Aigles Bleus de l'Université de Moncton ||SIC ||27||3||7||10||42||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2004-2005 ||Aigles Bleus de l'Université de Moncton ||SIC ||28||15||11||26||65||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2005-2006 ||Briançon ||Ligue Magnus || 12|| 5|| 2|| 7|| 22|| || || || ||  
|-
| 2005-2006 || Briançon || CdF || 1|| 1|| 0|| 1|| 2|| || || || ||
|-
|2006-2007 ||ASG Angers||Ligue Magnus||26||13||12||25||50||4||1||1||2||35
|-
| 2006-2007 || ASG Angers || CdF || 4|| 1|| 5|| 6|| 6|| || || || ||
|-
| 2006-2007 ||ASG Angers || CdlL || 2|| 0|| 0|| 0|| 6|| || || || ||
|-
|2007-2008 ||ASG Angers ||Ligue Magnus ||25||23||14||37||48||8||2||1||3||12
|-
| 2007-2008 || ASG Angers || CdF || 3|| 1|| 2|| 3|| 2|| || || || ||
|-
| 2007-2008 ||ASG Angers || CdlL || 6|| 2|| 6|| 8|| 6|| || || || ||
|-
|2008-2009 ||ASG Angers ||Ligue Magnus || 22|| 17|| 13|| 30|| 32|| 10|| 12|| 3|| 15|| 14
|-
| 2008-2009 || ASG Angers || CdF || 3|| 0|| 3|| 3|| 2|| || || || ||
|-
| 2008-2009 ||ASG Angers || CdlL || 10|| 7|| 4|| 11|| 14|| || || || ||
|-
| 2009-2010 ||ASG Angers || Ligue Magnus || 25|| 18|| 14|| 32|| 26|| 13|| 4|| 9|| 13|| 18
|-
| 2009-2010 || ASG Angers || CdF || 4|| 3|| 0|| 3|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 ||ASG Angers || CdlL || 10|| 3|| 5|| 8|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || ASG Angers ||Ligue Magnus || 25|| 9|| 8|| 17|| 34|| 7|| 6|| 6|| 12|| 22
|-
| 2010-2011 || ASG Angers || CdF || 5|| 3|| 0|| 3|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 ||ASG Angers || CdlL || 5|| 2|| 3||5 ||18 || 4|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
|2011-2012 || ASG Angers ||Ligue Magnus || 13|| 1|| 0|| 1|| 20|| 11|| 4|| 6|| 10|| 8
|-
| 2011-2012 || ASG Angers || CdF || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 ||ASG Angers || CdlL || 3|| 1|| 1|| 2|| 8|| 1|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
| 2012-2013 || ASG Angers || Ligue Magnus || 17|| 4|| 3|| 7|| 24|| || || || || 
|-
| 2012-2013 || ASG Angers || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2012-2013 || ASG Angers || CdlL || 5|| 3|| 1|| 4|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 || ASG Angers || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 3|| 0|| 3|| 0
|-
| 2013-2014 || ASG Angers || CdlL || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 || ASG Angers || Ligue Magnus || 17|| 8|| 3|| 11|| 24|| 16|| 2|| 0|| 2|| 54

Références 

Naissance en mai 1979
Naissance à Poprad
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur slovaque de hockey sur glace
Entraîneur slovaque de hockey sur glace
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur des Faucons de Sherbrooke
Joueur des Tigres de Victoriaville
Joueur des Knights de New Haven
Joueur des River Otters du Missouri
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur du Hockey Club Choletais
Joueur du HK Poprad
Attaquant de hockey sur glace